Кањадитас има више значења:

 Кањадитас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањадитас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањадитас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањадитас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањадитас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кањадитас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику